

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Beth Broderick (1959-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Brian Broderick (1986-), joueur américain de baseball ;
 Chris Broderick (1970-), guitariste américain ;
 Helen Broderick (1891-1959), actrice américaine ;
 Jack Broderick (1877-?), joueur de crosse canadien ;
 James Broderick (1927-82), acteur américain ;
 Kim Broderick (?-), actrice de doublage américaine ;
 Ken Broderick (1942-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Matthew Broderick (1962-), acteur et producteur américain.

Astronomie 
 (18766) Broderick, astéroïde de la ceinture principale.

Toponyme 

 Broderick, ancienne ville, aujourd'hui intégrée à West Sacramento.
 Le mont Broderick, sommet de Californie.

 Broderick, village situé au Saskatchewan ;

Homonymie de patronyme